Le terme Irsuaq peut se référer à:

Toponymes

 Rivière Irsuaq, un cours d'eau du territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 60° 31' 24" Nord; 76° 26' 35" Ouest.
 Rivière Irsuaq, un cours d'eau du territoire non organisé de la Baie-d'Hudson, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 57° 08' 07" Nord; 74° 25' 41" Ouest.
 Rivière Irsuaq, un cours d'eau du territoire non organisé de la Rivière-Koksoak, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada. Coordonnées géographiques: 57° 39' 20" Nord; 73° 30' 04" Ouest.